Bokor (Nógrád), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Nógrád
 Bokor (Rangsang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepulauan Meranti in de provincie Riau, Indonesië
 Bokor (Tumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java, Indonesië